Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2017 se konalo ve dnech 25. a 26. února 2017 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Celkově se jednalo o 48. světový sprinterský šampionát. Nestartoval zde ani jeden z obhájců titulu z předchozího mistrovství světa, Rus Pavel Kuližnikov, ani Američanka Brittany Boweová. V Calgary zvítězili Nizozemec Kai Verbij a Japonka Nao Kodairaová. Českou výpravu tvořila Karolína Erbanová, která skončila čtvrtá.

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2017, isuresults.eu

2017
Rychlobruslení v roce 2017
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2017